L'OEC Kaohsiung 2013 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013. È stata la 2ª edizione del torneo che si è giocata a Kaohsiung in Taiwan dal 16 al 22 settembre 2013 su campi in cemento e aveva un montepremi di $125,000+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 9 settembre 2013.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Lee Hsin-han
  Peng Hsien-yin
  Wang Chieh-fu
  Yang Tsung-hua

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Toshihide Matsui
  Yasutaka Uchiyama
  Yuki Bhambri
  Chung Hyeon

Vincitori

Singolare

 Lu Yen-Hsun ha battuto in finale  Yuki Bhambri 6-4, 6-3

Doppio

 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah hanno battuto in finale  Yuki Bhambri /  Wang Chieh-fu 6-4, 6-2

Collegamenti esterni 

 
ATP Challenger Tour 2013